Adolf Engler (1844-1930), Duits botanicus
 Carl Engler (1842-1925), Duits chemicus en politicus
 engler (eenheid), de naar hem genoemde eenheid (°E)